

Pseudonyme 

 Tibi (1951-2021), de son vrai nom António José de Oliveira Meireles, footballeur portugais.

Patronyme 

Ahmed Tibi, homme politique arabe israélien 
Eitan Tibi, footballeur international
Henri Tibi, auteur-compositeur-interprète
Zeina el Tibi, essayiste et journaliste franco-libanaise. 
Wafic Tibi, journaliste libanais.

Toponyme 
Tibi
Barrage de Tibi

Latin 
Sit tibi terra levis, inscription latine utilisée dans les monuments funéraires